Il singolare del torneo di tennis Naples Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Berlocq che ha battuto in finale Pablo Cuevas 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Vince Spadea (secondo turno)
 Sergio Roitman (primo turno)
 Kevin Kim (quarti di finale)
 Amer Delić (secondo turno)

 Diego Hartfield (quarti di finale)
 Carlos Berlocq (Campione)
 Ilija Bozoljac (semifinali)
 George Bastl (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Naples Challenger 2006